Con Mundial 2017 se puede hacer referencia a:

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica de 2017;
Campeonato Mundial de Natación de 2017;
Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017;
Juegos Mundiales de Patinaje 2017;
Temporada 2017 de Fórmula 1;
Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017;
Campeonato Mundial de Judo de 2017;
Copa Mundial de Rugby Femenino de 2017;
Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas de 2017;
Campeonato Mundial de Esquí Acrobático de 2017;
Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino Sub-19 de 2017;
Campeonato Mundial de Clubes de Balonmano de Catar de 2017;
Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2017;
Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21 de 2017;
Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2017;
Campeonato Mundial de Atletismo de 2017;
Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de 2017;
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2017;
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Junior de 2017;
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Juvenil de 2017;
Campeonato Mundial de Polo de 2017;
Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally;
Campeonato Mundial de Snowboard de 2017;
Campeonato Mundial de Taekwondo de 2017;
Campeonato mundial de hockey sobre patines masculino de 2017;
Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2017;
Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino de 2017;
Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino de 2017;
Campeonato Mundial de Lucha de 2017;
Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2017;
Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2017;
Campeonato Mundial de Balonmano Femenino de 2017;
Campeonato Mundial de Bádminton de 2017;
Campeonato Mundial de Rugby Juvenil 2017;
Campeonato Mundial de Halterofilia de 2017;
Campeonato Mundial de Ciclismo BMX de 2017;
Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rallycross;
Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 2017;
Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino de 2017;
Campeonato Mundial de Biatlón de 2017;
Mundial de Clash Royale 2017;
Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton de 2017;
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2017;
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 de 2017;
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-23 de 2017;
Campeonato Mundial de Carreras de Relevos de 2017;
Copa Mundial de Piragüismo en Eslalon de 2017;
Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19 de 2017;
Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña de 2017;
Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2017;
Campeonato Mundial de Luge de 2017;
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19 de 2017;
Campeonato Mundial de Triatlón de 2017;
Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19 de 2017;
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2017;
Campeonato Mundial de Vóley Playa de 2017;
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2017;
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino de 2017;
Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2017;
Copa Mundial de Netball Sub-21 de 2017;
Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2017;
Campeonato Mundial de Remo de 2017;
Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de 2017;
Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino Sub-16 de 2017;
Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Turismos;
Campeonato Mundial de Tiro al Plato de 2017;
Campeonato Mundial de Esgrima de 2017;
Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18 de 2017;
Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon de 2017;
Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre de 2017;
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno de 2017;
Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA.